Surf steht für:
 surfen oder Surfing, siehe Wellenreiten
 surf, eine Sportzeitschrift, siehe Surf-Magazin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Surf (Kalifornien), Ort im Santa Barbara County
 Surf Oaks, Texas
 Surf Pines, Oregon

SURF steht für:
 SURF (Speeded Up Robust Features), ein Algorithmus aus der Bildverarbeitung
 Stanford US–Russia Forum, US-russisches Studentenaustauschprogramm

Siehe auch:
 Surfmusik
 Surfen (Begriffsklärung)
 Surf and Turf
 Surf Days

Abkürzung